В парному розряді жіночого тенісного турніру Virginia Slims of Arizona 1989, що проходив у рамках Туру WTA 1989, Пенні Барг і Пінат Луї-Harper виграли титул, у фіналі перемігши пару Еліз Берджін і Розалін Феербенк 7–6, 7–6

Сіяні пари 

 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (фінал)
 Камілл Бенджамін /  Ева Пфафф (1-ше коло)

 Енн Мінтер /  Dinky Van Rensburg (чвертьфінал)
 Мері Норвуд /  Крістін Кунс (чвертьфінал)

Основна сітка

Посилання 

Virginia Slims of Arizona